Kabbala, een joods religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur
Hermetische kabbala, een westerse, niet-joodse esoterische en mystieke traditie
Christelijke kabbala, een kabbalistische traditie die stamt uit de periode van de renaissance